

Personnes 

  (1980-), un acteur mexicain de telenovela ;
 Astorgio Agnensi ou Astorgio Agnesi (1391-1451), un cardinal ;
  (1950-), un évêque ;
 , un politicien italien, ingénieur et industriel ;
 Luigi Agnesi (1833-1875), un baryton basse, chef d'orchestre et compositeur belge ;
 Maria Gaetana Agnesi (1718-1799), une linguiste italienne, mathématicienne et philosophe, sœur de Maria Teresa ;
 Maria Teresa Agnesi Pinottini (1720-1795), une compositrice italienne, sœur de Maria Gaetana ;
  (1969-), un joueur de basket-ball.

Mathématiques 
 Sorcière d'Agnesi ou courbe d'Agnesi, une courbe particulièrement étudiée par Maria Gaetana Agnesi (1718 - 1799)

Astronomie 
 (16765) Agnesi, un astéroïde de la ceinture principale d'astéroïdes
 Agnesi, un cratère sur la planète Vénus

Autre 
 , une entreprise agroalimentaire en Italie

Source de la traduction